Kalesija je lahko:
 Kalesija Selo (Bosna in Hercegovina)
 Kalesija (Bosna in Hercegovina)